

Geografia

Austria 
 Pischelsdorf – frazione di Götzendorf an der Leitha, comune nel distretto di Bruck an der Leitha (Bassa Austria)
 Pischelsdorf – frazione di Zwentendorf an der Donau, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Pischelsdorf am Engelbach – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Pischelsdorf am Kulm – comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Pischelsdorf in der Steiermark – ex comune ora frazione di Pischelsdorf am Kulm, comune nel distretto di Weiz (Stiria)